Xiaozhuan (小篆), ou Hsiao-chuan é o título de uma obra sobre caracteres chineses compilada por Li Si durante o reino de Qin Shi Huang na China.

Antes da Dinastia Qin conquistar as outras regiões do que viria a ser a China, os caracteres chineses, assim como  unidades monetárias,  leis,  medidas e  pesos, variavam conforme a região. Com a unificação da China sob o governo de Qin Shi Huang, surge a necessidade da unificação e sistematização destes. No caso dos caracteres, aqueles que fossem diferentes dos da região de Qin foram descartados, e o modelo de Li Si do xiaozhuan tornou-se o padrão.

A compilação de Li Si é conhecida apenas através de comentários. Supostamente, continha 3,000 caracteres "oficiais" para o reinado de Qin Shi Huang.

História da China
Dinastia Qin